Jan de Pree (1925–1996), Nederlands politicus
Wilfried de Pree (1938), Nederlands theoloog

Nederlandse of Vlaamse achternaam